

Presentación previa 
Julian Reister fue el campeón defensor, decidió no participar este año.

Aljaž Bedene derrotó en la final a Adam Pavlásek.

Cabezas de serie 

 ' Aljaž Bedene (Campeón)
  Dustin Brown (Cuartos de final)
  Radek Štěpánek (Primera ronda)
  Kyle Edmund (Cuartos de final)

<ol start=5>
  Marco Cecchinato ''(Semifinales)
  Taro Daniel ''(Cuartos de final)
  Konstantin Kravchuk ''(Primera ronda)
  Elias Ymer ''(Segunda ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Roma Open 2015